José Adolfo Macías Villamar (n. 18 de noviembre de 1979 en Manta, Ecuador), más conocido como alias «Fito», es un criminal ecuatoriano, líder de la banda delictiva conocida como Los Choneros desde 2020.

Vida criminal 
Se convirtió en el líder de Los Choneros luego del asesinato de Jorge Luis Zambrano alias "Rasquiña", el pasado 28 de diciembre del 2020

Su primera detención se dio en el año 2000 al cometer el delito de robo.

En 2011 volvió a ser detenido por los delitos de narcotráfico y delincuencia organizada, lo transfirieron a Cárcel de la roca, donde el 11 de febrero de 2013 se fugó junto a otros 17 integrantes de Los Choneros.  

Llegó el 2013 y lograron fugarse de cárcel de máxima seguridad ‘La Roca’. Meses después fueron recapturados mientras estaban en su propia casa. Para llevar a cabo la fuga inmovilizaron a 14 guías penitenciarios y escaparon por medio de botes en el río Daule.

Fue la mano derecha de Jorge Luis Zambrano el legitimo líder de Los Choneros, quien fue asesinado en diciembre de 2020 en una cafetería de un centro comercial de Manta. Al ser su mano derecha, asumió el liderato y todos se reportaron ante él. Mucha gente lo acusa de ser el culpable de la muerte de este para poder ganar poder en prisión; esto causó una ruptura en Los Choneros, ya que decían que no existen sucesores de Jorge Luis Zambrano.

Actualmente cumple una sentencia de 34 años en la Penitenciaría del Litoral.

Secuestro de su hija
El 17 de noviembre del 2021 la hija de José Macias Villamar alias "fito" fue supuestamente secuestrada junto a su prima. Luego el 21 de noviembre fue liberada, contó que los secuestradores no les pegaron ni abusaron. Se cree también que fingieron. "Estaban con capuchas, nosotros andábamos sin vendas; estábamos en una montaña, hicimos supervivencia durante estos días", relató. Se conoció que las jóvenes se encontraban secuestradas en la zona de El Aromo. Una vez liberadas se les realizaron exámenes médicos.

Desde la cárcel, Alias "Fito" se sumó al agradecimiento a la Policía y al Gobierno. En su mensaje, Adolfo Macias habló de tratar de limar las asperezas y de llegar a un consenso. Y negó que por el secuestro de su hija estaba pensando en represalias. El líder de los Choneros dijo que se ha rehabilitado y que ha realizado estudios universitarios, diplomados y cursa una maestría.

Referencias 

Criminales de Ecuador